Mali grad je lahko ime:
 Mali grad, Kamnik, skalna vzpetina nad starim srednjeveškim jedrom Kamnika, z romansko kapelo in razvalinami gradu;
 Mali grad, Planina, srednjeveški grad blizu vhoda v Planinsko jamo;
 Mali grad, Ptuj, dvorec, danes v njem knjižnica Ivana Potrča na Ptuju.